El término Kapellen puede referirse a:

Toponimia 
  Kapellen, antiguo municipio de Austria.
  Kapellen, municipio de Bélgica.
  Kapellen, submunicipio del municipio de Glabbeek, en Bélgica.
  Kapellen-Drusweiler, municipio de Alemania.
  Kapellen, nombre en luxemburgués de Capellen, localidad de Luxemburgo.